

Топоніми 
Хіно (Токіо)
Хіно (Тотторі)
Хіно (село) - село в Кобулетському муніципалітеті

Персоналії 
Хіно — японське прізвище.

Організації 
 ХІНО — Харківський інститут народної освіти.